Я́коб Ро́зенфельд (), в Китае известен как генерал Ло или Ло Шэнтэ (; 1903—1952) — австрийский врач еврейского происхождения, участник Японо-китайской войны, министр здравоохранения во временном революционном правительстве Китая.

Биография 
Родился 11 января 1903 в Лемберге (ныне город Львов, Украина) в семье офицера австро-венгерской армии, служащего в 7-м уланском полку. В 1910 году семья Розенфельдов переехала в Вёллерсдорф в Нижней Австрии, где его мать унаследовала сельскохозяйственную ферму. Молодой Якоб учился в школе в Винер-Нойштадт, а в 1921 году начал изучать медицину. В 1928 году получил диплом доктора и начал заниматься медицинской деятельностью, специализируясь как гинеколог. В течение нескольких лет получил известность и признание как врач, а его кабинет в центре Вены не знал отбоя от посетителей.

Доктор Розенфельд симпатизировал социал-демократам. После аншлюса Австрии пытался бежать из Вены, но был схвачен гестапо. Якоб был заключён в концлагерь в Дахау, а затем в Бухенвальде. В конце 1939 года был освобождён с условием в течение 14 дней покинуть территорию нацистской Германии.

Розенфельд воспользовался единственной доступной возможностью покинуть Германию без визы и отправился в Шанхай. В районе для иностранцев открыл свою клинику. В кафе «Фиакр» он познакомился с Сун Цинлин, вдовой Сунь Ятсена. В Шанхае он установил контакт с китайскими коммунистами и решил принять участие в борьбе с японцами. Розенфельд в 1941 году решил вступить в ряды Новой четвёртой армии Мао Цзэдуна. Был полевым врачом, прививал китайским медикам знания о гигиене и современной медицине. После возведения в генеральский чин Розенфельд вошёл в элиту ЦК КПК. Особенно близок он был с Лю Шаоци и Чэнь И, — будущими председателем и министром иностранных дел КНР соответственно. Последней военной должностью, которую занимал генерал Ло, был пост командующего медицинским корпусом Китайской народной армии.

В 1947 году занимал должность министра здравоохранения во временном революционном правительстве Китая.

После победы китайской революции приехал в Вену, но не нашёл там никого из родственников. К тому же начались проблемы со здоровьем. Летом 1951 года переехал в Израиль, где стал работать в больнице в Тель-Авиве. Долго ждал оформления визы на возвращение в Китай, которую получил в начале 1952 года, но выехать туда уже не успел.

22 апреля 1952 года доктор Якоб Розенфельд скончался в Тель-Авиве от сердечного приступа.

Память 
В честь генерала Ло поставлен памятник и названа больница в уезде Инань (Линьи, в Шаньдуне).

Его именем названа улица и выпущена серия из трёх марок КНР с его портретом.

В Национальном музее Китая в Пекине Розенфельду посвящена целая экспозиция, общей площадью 800 квадратных метров. Экспозиция была открыта Председателем КНР Ху Цзиньтао.

Дневник, который он вёл с весны 1941 года до 1 октября 1949 года, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, опубликован усилиями его сестры.

Публикации

См. также 
 Реви Алле
 Морис Абрахам Коэн
 Сидней Риттенберг
 Сидней Шапиро
 Израэль Эпштейн

Примечания

Ссылки 
 

Заключённые концлагеря Бухенвальд
Выжившие в концлагерях нацистской Германии
Гинекологи по алфавиту
Медики Австрии
Медики Китая
Медики XX века
Медики Израиля
Революционеры Китая
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Иммигрировавшие в Китай из Австрии
Государственные деятели Китая
Генералы Народно-освободительной армии Китая
Выжившие в Холокосте
Персоналии:Холокост в Австрии
Социалисты Австрии